Karlova Ves je název více míst:

 Karlova Ves (Bratislava) – městská část slovenského hlavního města Bratislavy
 Karlova Ves (okres Rakovník) – obec a vesnice v okrese Rakovník

Externí odkazy